дип- — скорочення від Дипломатичний: диппосольство, диппредставництво, дипконсульство.
 Дип () — густий соус для обмакувания в ньому чипсів, снеків, шматочків овочів.
 Діп-хауз () — стиль електронної танцювальної музики.
 Дип Імпакт () — космічний апарат НАСА, призначений для вивчення комети Темпеля 1.

Див. також 
 DIP
 Deep